Nanaimo steht für:
 Nanaimo, eine Stadt auf Vancouver Island, in der Provinz British Columbia, Kanada.
 Regional District of Nanaimo, eine Verwaltungseinheit in British Columbia
 HMCS Nanaimo, der Name eines Kriegsschiffes
 Nanaimo (Süßigkeit), ein Schokoriegel
 Snunéymuxw, First Nation Stamm
 Nanaimo River, ein Fluss in British Columbia, Kanada